Tritylodon — вимерлий рід тритилодонтів, одна з найрозвиненіших груп цинодонтових терапсид. Вони жили в ранньому юрському і, можливо, в пізньому тріасовому періодах разом з динозаврами. Вони також мали багато спільних рис із ссавцями, і колись вважалися ссавцями через загальну конструкцію скелета. Це змінилося через те, що вони зберегли рудиментарні щелепи рептилії та інші структури черепа. Зараз тритилодони розглядаються як синапсиди.

Характеристики 
Тварина була близько 30 сантиметрів у довжину. Їхній спосіб пережовування їжі, коли нижні зуби ковзають по верхніх зубах, нагадує спосіб гризунів. Нижні зуби були дуже схожі на набір горбків, а верхні зуби являли собою набір відповідних канавок, які ідеально збігалися, дозволяючи цей рух. У самій передній частині рота були великі різці, відокремлені проміжком від решти зубів. Різці стирчали б і залишалися трохи помітними, коли рот був закритий. Ноги були безпосередньо під тілом, як у ссавців, на відміну від попередніх терапсидів з розпростертими кінцівками. Ці тварини були нірними; про це свідчить будова плеча, передніх кінцівок і великих передніх різців. Вони використовували свої різці, щоб допомогти викопати та розкопати поховані рослини. Те, як вони харчувалися, і форма їхніх зубів свідчать про те, що тритилодони, ймовірно, були в основному травоїдними (хоча деякі тритилодони показують докази більш всеїдної дієти, а сучасні аналоги, такі як гризуни, мають тенденцію бути більш всеїдними, ніж це свідчить про їхні зуби). Будь-який з тритилодонтів, включаючи тритилодона, був теплокровним або ендотермним. Як і більшість неплацентарних ссавців, він мав надлобкові кістки, які допомагали йому прямо ходити, але перешкоджали розширенню живота, через що він не міг пройти через тривалу вагітність і натомість народжувати личинкових дитинчат, як у сучасних сумчастих і однопрохідних.

Середовище існування 
Ареал тритилодонів обмежувався лісами Південної Африки, а інші скам'янілості були знайдені у формації Гансон в Антарктиді. Коли цей вид виник, близько 200 мільйонів років тому, африканська територія була більш сухою та гарячою. Але протягом більшої частини їхнього існування клімат був тропічним і вологішим.

Кладограма 
Нижче наведено кладограму від Ruta, Botha-Brink, Mitchell and Benton (2013), яка демонструє одну гіпотезу цинодонтових відносин:

Примітки 

Роди тварин
Фауна юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 1884